Rodolfo Sánchez Taboada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rodolfo Sánchez Taboada, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
 Rodolfo Sánchez Taboada, Baja California, Ensenada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar